Ло́шадь:

 Лошади () — род непарнокопытных млекопитающих.
 Домашняя лошадь () — домашнее животное семейства лошадиных.
 Лошадь (竜馬) — фигура в японских шахматах сёги.
 (Белая) лошадь — жаргонное название героина.

См. также 
 Конь (значения)
 Horses — альбом Патти Смит.